Токич (, ) — фамилия югославского происхождения. Представители:
 Токич, Боян (род. 1981) — словенский теннисист.
 Токич, Марио (род. 1975) — хорватский футболист и тренер.
 Токич, Марк (род. 1999) — австралийский футболист.
 Токич, Нико (род. 1988) — хорватский футболист.